Mossy River ist der Name folgender Flüsse in Kanada:

 Mossy River (Saskatchewan River) in Saskatchewan
 Mossy River (Winnipegosissee) in Manitoba